Atias:
 Ariel Atias (né en 1970),  homme politique israélien
 Elan Atias (né en 1975),  auteur compositeur interprète américain

Voir aussi 
 Attias
 Atia

Patronyme séfarade